Тонота () — населённый пункт сельского типа на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Географическое положение 
Расположен в 27 км к югу от города Франсистаун, на берегу реки Шаши. Через город проходит шоссе A1, соединяющее Франсистаун со столицей страны, городом Габороне. Высота города над уровнем моря — 958 м.

Население 
По данным переписи 2011 года население Тоноты составляет 20 007 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны